Зеркалы — село в Шипуновском районе Алтайского края России.

Географическое положение и природные условия 
Село Зеркалы расположено на берегах озера Зеркального.

История 
Село Зеркалы за время своего существования имело несколько названий; первоначальное название — деревня Болвашкина, также использовались названия Зерцало, Зеркало, затем — село Болвашкинское и современное село Зеркалы. По данным переписи населения в 1859 году в деревне Болвашкиной проживало 299 человек (148 —мужчины и 151— женщины) в 47 дворах.
Увеличение притока переселенцев из европейской части Российской империи во второй половине XIX века привело к росту количества населения в старожильческих деревнях левобережья Оби. В деревне Болвашковой (Зеркало) к 1893 году проживало 702 человека (338—мужчины и 364—женщины) в 121 крестьянском дворе и 10 некрестьянских.
К следующей переписи 1899 года произошли значительные перемены в жизни села Болвашинского Боровской волости Барнаульского уезда Томской губернии: количество жителей увеличилось более чем двоекратно и достигло 1825 человек (923—мужчины и 902—женщины), проживавших в 230 дворах, в селе была построена православная церковь, открылась подготовительная школа, работали две мануфактурные лавки и питейное заведение.

Основано в 1725 г. В 1928 году село Зеркальское состояло из 583 хозяйств, основное население — русские. В административном отношении являлось центром Зеркальского сельсовета Боровского района Барнаульского округа Сибирского края.

В селе родился Герой Советского Союза Алексей Матвеев.

Население

Примечания 

Населённые пункты Шипуновского района